Amphoe Mueang Ranong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Ranong. Die Provinz Ranong liegt in der Südregion von Thailand.

Ranong heißt auch eine Stadt im Landkreis.

Geographie 
Die Provinz Ranong liegt in Südthailand am Isthmus von Kra. 

Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe La-un der Provinz Ranong, Amphoe Phato der Provinz Chumphon sowie Amphoe Kapoe wiederum in Ranong. Im Westen, jenseits des Mündungsgebietes des Maenam Kraburi (Kraburi-Fluss) liegt die Tanintharyi-Division von Myanmar.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Mueang Ranong ist in neun Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche weiterhin in 39 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Städte (Thesaban Mueang)  im Landkreis:
 Ranong () umfasst den gesamten Tambon Khao Niwet.
 Bang Rin () umfasst den gesamten Tambon Bang Rin.

Es gibt weiterhin fünf Kleinstädte (Thesaban Tambon):
 Ngao() umfasst den gesamten Tambon Ngao.
 Pak Nam () umfasst Teile des Tambon Pak Nam.
 Ratchakrut () umfasst den gesamten Tambon Ratchakrut.
 Pak Nam Tha Ruea () umfasst weitere Teile des Tambon Pak Nam.
 Bang Non () umfasst den gesamten Tambon Bang Non.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Ranong von amphoe.com (auf Thai; zuletzt abgerufen am 1. Dezember 2015) 

Mueang Ranong